Kõnnu – wieś w Estonii, w prowincji Pärnu, w gminie Vändra
 Kõnnu – wieś w Estonii, w prowincji Harju, w gminie Kuusalu
 Kõnnu – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Pihtla
 Kõnnu – wieś w Estonii, w prowincji Põlva, w gminie Räpina
 Kõnnu – wieś w Estonii, w prowincji Jõgeva, w gminie Torma
 Kõnnu – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Valjala
 Kõnnu – wieś w Estonii, w prowincji Tartu, w gminie Võnnu.